est le nom des ennemis de fiction issue du troisième arc narratif de la franchise Sailor Moon, créée par Naoko Takeuchi. Extraterrestres venus du système stellaire Tau, leur objectif est d’imposer l’ère du Silence sur Terre.

Présentation 

Les Death Busters sont des extraterrestres venus du système stellaire Tau. Ils souhaitent faire revivre Mistress 9 afin que celle-ci puisse invoquer Master Pharaoh 90, une entité maléfique capable d’apporter le Silence sur Terre. Les Death Busters sont dirigés par le professeur Tomoé.

Dans le manga, les Death Busters se sont établis sur Terre, car ils y ont détecté une lumière très puissante. Cette réserve d’énergie pourrait remplacer leur Thiolon Crystal, leur propre source d’énergie, qui s’est considérablement affaiblie. Ils cherchent également à créer des êtres parfaits (les « surhommes »), en vidant les humains de leur âme, qu’ils appellent « hostie ». En plaçant en eux des œufs maléfiques, ils deviennent ainsi des réceptacles pour les habitants de Tau, qui ne peuvent vivre sur Terre sans enveloppe corporelle terrestre. Les êtres humains vidés de leur âme deviennent des « Daemon ». Seuls quelques-uns sont dits « parfaits », il s’agit en fait du professeur Tomoé, Kaolinite, Mistress 9 et les Witches 5. La plupart des transferts échoue et les Daemon ratés deviennent des créatures maléfiques que les journalistes qualifient de cas d’atavisme. Pour protéger leurs expérimentations, Kaolinite fait appel aux Witches 5 afin de tuer les guerrières Sailor.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, les Death Busters cherchent davantage à réunir trois talismans, qui, réunis, font apparaître le Graal, qui peut éveiller la grande prêtresse Mistress 9 et qui est nécessaire à l’avènement de Master Pharaoh 90. Comprenant que les talismans se cachent dans trois cœurs purs, Kaolinite et les Witches 5 les extraient de leur victime, aidées par leurs sbires, les Daemon, des objets transformés en monstre après que le professeur Tomoé y ait implanté un œuf maléfique.

Membres

Master Pharaoh 90 

 est une entité maléfique du système stellaire fictif Tau.

Dans le manga, Master Pharaoh 90 apparaît dans le chapitre 37. Il ressemble à une énorme masse sombre. C'est en réalité une des nombreuses incarnations de Chaos, l'ennemi final de la série. Master Pharaoh 90 souhaite fusionner avec la Terre et pour cela, a besoin de l'énergie des humains. Il confie cette mission aux Death Busters. Master Pharaoh 90 pressent l'existence d'une grande puissance sur Terre et s'empare finalement Cristal d'argent de Chibiusa. Il commence à envahir la planète mais Super Sailor Moon se jette en son cœur pour y délivrer la puissance du Graal et du cristal d'argent, ce qui permet de sauver la Terre de l'invasion totale. Il est considérablement affaibli par Sailor Saturn grâce à son attaque « Death Reborn Revolution! » et celle-ci demande expressément à Sailor Pluto d'ouvrir un portail vers une autre dimension, ce qui scelle définitivement Master Pharaoh 90 hors de la galaxie.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Master Pharaoh 90 apparaît dans l'épisode 124. Il a la ferme intention d'imposer l'ère du Silence sur Terre. Les Death Busters finissent par éveiller Mistress 9, la grande prêtresse qui, seule, peut invoquer sa présence sur Terre. Mistress 9 s'empare du Graal et ouvre un portail entre le système stellaire Tau et la Terre, et Master Pharaoh 90 commence à envahir la Terre. Son avènement provoque le réveil de Sailor Saturn, le sauveur du Silence. C'est en effet la seule guerrière à être capable de tuer Master Pharaoh 90. Sailor Saturn se jette à l'intérieur de l'entité maléfique, ce qui provoque la mort de Master Pharaoh 90, mais aussi celle de la guerrière. Heureusement, Super Sailor Moon, le véritable messie et sauveur du Silence, parvient à récupérer Saturn, qui se réincarne en une nouvelle petite fille.

Mistress 9 

 Voix japonaise : Yuko Minaguchi (Sailor Moon), Yukiyo Fujii (Sailor Moon Crystal) Voix française : Virginie Ogouz (Sailor Moon), Cécile Vigne (Sailor Moon Crystal)

 est la grande prêtresse du système stellaire Tau. Elle possède une longue robe sombre, une étoile noire sur le front, et des cheveux d’une longueur infinie. Mistress 9 est la seule créature à pouvoir invoquer Master Pharaoh 90. Son essence a été implantée dans le corps de Hotaru Tomoé car elle ne peut vivre sur Terre sans enveloppe corporelle humaine. Pour émerger et prendre le pas sur Hotaru, elle a besoin d’une grande quantité d’énergie.

Dans le manga, Mistress 9 s’éveille dans le chapitre 33, après que Hotaru s’est emparée du Cristal d’argent de Chibiusa. Elle commence à invoquer Master Pharaoh 90 et Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Jupiter et Sailor Venus tentent de l’en empêcher. Mais Mistress 9 absorbe leurs âmes. Hotaru, toujours présente dans la conscience de la grande prêtresse, tente de les sauver et de récupérer le Cristal d’argent de Chibiusa. Sa détermination permet d’éveiller la véritable identité de Hotaru : Sailor Saturn. Elle parvient à se dissocier du corps de Mistress 9, qui devient alors une énorme créature monstrueuse. Les guerrières Sailor tentent de la vaincre, mais le monstre ne fait qu’absorber les attaquer. Super Sailor Moon décide de se sacrifier en libérant le pouvoir du Graal à l’intérieur du corps de Mistress 9. À son tour, Sailor Saturn, tout juste éveillée, utilise sa faux pour contenir Master Pharaon 90 et ordonne à Sailor Pluto d’ouvrir un portail vers une autre dimension pour sceller définitivement les créatures.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Mistress 9 prend régulièrement le contrôle sur Hotaru, lui présentant des symptômes proches d’un dédoublement de la personnalité. Mistress 9 s’éveille finalement en avalant le cœur pur de Chibiusa, dans l’épisode 123. Elle tue immédiatement Kaolinite et prépare ses plans pour attirer Master Pharaoh 90 sur Terre. Pour terminer sa mission, Mistress 9 a besoin de placer le Graal dans une machine spéciale. Pour cela, elle décide de manipuler de Sailor Moon, qui possède l’objet magique, en lui faisant croire que Hotaru a repris le dessus sur Mistress 9 et que le contact avec le Graal pourrait tuer le démon présent en elle. Mais Mistress 9 commet une erreur en appelant Sailor Moon « Usagi », alors que Hotaru n’a jamais connu son identité civile. Changeant de stratégie, elle révèle à Sailor Moon que Hotaru est toujours vivante dans son corps et qu’elle pourrait encore la sauver, en échange du Graal. Désobéissant à Sailor Uranus et Sailor Neptune, Sailor Moon confie l’objet à Mistress 9 qui aussitôt invoque Master Pharaoh 90 sur Terre. Mais l’opération provoque l’explosion de la machine censée accueillir le Graal et Mistress 9 est gravement affaiblie. À l’intérieur de son corps, Hotaru reprend sa force en pensant à ceux qu’elle aime, ce qui provoque l’éveil de Sailor Saturn, détruisant alors Mistress 9.

Professeur Sôichi Tomoé 

 Voix japonaise : Akira Kamiya (Sailor Moon)
 Voix française : François Leccia (Sailor Moon), Emmanuel Gradi (Sailor Moon saison 5)

Le professeur  est un scientifique, chef de file des Death Busters. Prototype du savant fou, il a des cheveux blancs et des étranges lunettes argentées.

Dans le manga, Sôichi Tomoé est un professeur de génie génétique qui apparaît pour la première fois dans le chapitre 27. Banni de la communauté scientifique après des recherches contraires à l’éthique sur les surhommes, il vend les résultats de ses recherches à une entreprise privée et fonde la Zone Infinie dans la baie de Tokyo. Un incendie se déclenche dans son immeuble, tuant son épouse, Keiko, et blessant gravement sa fille Hotaru. Poursuivant ses travaux, il mécanise progressivement le corps de sa fille, qui devient un cyborg. Un jour, un éclair frappe son assistante, Kaolinite et, par son intermédiaire, Master Pharaoh 90 lui indique qu’il a été choisi pour être un « élu ». Le professeur Tomoé reçoit quantité d’œufs de Daemon, les créatures du système stellaire Tau, qui lui servent à créer des surhommes lorsque ces œufs sont implantés dans les corps des Terriens. Il introduit également l’essence de Mistress 9 dans le corps de Hotaru. Le professeur cherche à devenir le dieu des surhommes, une race qu’il aura lui-même créée. Alors que Super Sailor Moon, Sailor Uranus, Sailor Neptune et Sailor Pluto s’introduisent dans son laboratoire pour l’arrêter, le professeur mute en un surhomme, le Daemon Germatoid, tué finalement par les guerrières.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, le professeur Sôichi Tomoé apparaît pour la première fois dans l’épisode 90. Il est un brillant scientifique qui s’intéresse notamment aux origines de l’univers. Un jour, un accident de laboratoire survient, tuant Hotaru, sa fille et Keiko, son épouse. Le choc provoque une distorsion temporelle et l’apparition d’une créature, qui lui propose de sauver sa fille en échange de certaines conditions. Le professeur accepte et il est immédiatement possédé par le Daemon Germatoid. Hotaru est sauvée, mais reçoit l’essence de Mistress 9. Le professeur part à la recherche des trois talismans et du Graal afin d’éveiller la grande prêtresse et faciliter l’avènement de Master Pharaoh 90. Sailor Uranus et Sailor Neptune cherchent finalement à le tuer, et, dans l’épisode 124, le Daemon Germatoid se dissocie du corps du professeur. Devenant une sorte d’orchidée géante, tachetée comme un léopard, Germatoid explose sous l’attaque « World Shaking! » de Sailor Uranus. Mais son essence se divise et vient habiter des dizaines de réceptacles à Daemon. Il est tué par Sailor Uranus. Devenu en partie amnésique, il retrouve Hotaru, devenue Mistress 9. Son intervention permet l’éveil de Sailor Saturn et la destruction de la grande prêtresse. Sailor Saturn meurt puis renaît en un petit bébé et, convalescent, le professeur Tomoé décide de l’élever à nouveau.

Kaolinite 

 Voix japonaise : Noriko Uemura (Sailor Moon), Hikari Yono (Sailor Moon Crystal) Voix française : Francine Lainé (Sailor Moon), Marianne Leroux (Sailor Moon Crystal)

 est l’assistante du professeur Tomoé. Elle a de longs cheveux rouges et porte une robe noire. Son nom vient du minéral la kaolinite.

Dans le manga, Kaolinite apparaît pour la première fois dans le chapitre 27. Elle s’appelait d’abord Kaori avant d’être possédée par un Daemon du système stellaire Tau. Elle porte le prestigieux titre de « Magus » dans la hiérarchie des Death Busters. Ceci lui permet de communiquer directement avec Master Pharaoh 90 et d’utiliser le pouvoir du Thiolon Crystal. Elle contrôle tous les Daemon, dont les Witches 5. Kaolinite souhaite devenir la compagne de Master Pharaoh 90. Après l’éveil de Mistress 9, Kaolinite tente d’empêcher les guerrières Sailor de pénétrer l’académie Infinie. Elle crée des illusions à partir de poupée de cire, et ressuscite les Witches 5, toutes déjà vaincues par les guerrières. Mais le maléfice ne prend pas et Super Sailor Moon finit par tuer Kaolinite.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Kaolinite est la première assistante du professeur Tomoé. Elle apparaît pour la première fois dans l’épisode 90. Elle est la recherche du cœur pur susceptible de contenir les trois talismans, qui, réunis, font apparaître Graal. Pour cela, elle envoie ses Daemon qui extraient un à un les cœurs purs des innocents. Elle finit par viser Usagi et les guerrières Sailor l’affaiblissent grâce à l’attaque « Sailor Planet Attack! » Mais Kaolinite résiste et tente de tuer Sailor Moon. Sailor Uranus utilise son attaque « World Shaking! » et Kaolinite fait une chute mortelle dans l’épisode 102. Le professeur Tomoé finit par la ressusciter et elle prend le nom de Kaori. Elle réapparait dans l’épisode 113 ; elle a alors pour mission de s’occuper d’Hotaru, bien que celles-ci se détestent mutuellement. Elle a cependant perdu ses pouvoirs magiques et jalouse les Witches 5 qui, elles, servent activement le professeur Tomoé. Sa rancœur devient telle qu’elle redevient maléfique et part à la recherche d’un cœur pur pour éveiller définitivement Mistress 9. Elle enlève alors Chibiusa et extrait son cœur pur, et le confie à Hotaru qui l’avale instantanément. Hotaru se transforme en Mistress 9 et aussitôt, tue Kaolinite.

Witches 5

Eudial 

 Voix japonaise : Maria Kawamura (Sailor Moon)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon)

 est la première des Witches 5 à apparaître. Ses cheveux et son costume sont rouges, puisque son nom provient de la pierre eudialyte.

Dans le manga, Eudial est un Daemon parfait et une sorcière de niveau 78. Elle apparaît dans le chapitre 28. Elle est présentée comme une professeure de philosophie et de bienséance à l’académie Infinie, où elle se fait appeler Yûko Arimura. Elle organise un stage en haute montagne et manipulant les étudiants de l’Académie, en les forçant à donnant leur vie pour Master Pharaoh 90. Sailor Mars surprend la scène et attaque Eudial avec son « Mars Snake Fire! », ce qui la blesse et la transforme en monstre, ressemblant à une gorgone. Sailor Moon finit par totalement la vaincre avec son attaque « Moon Spiral Heart Attack! »

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Eudial intervient dès l’épisode 103, après la mort de Kaolinite. Manipulant le feu, elle se fabrique un lance-flammes, le Fire Buster. Elle trouve ses victimes sous les indications du professeur Tomoé et sort de sa base secrète à bord d’une large voiture, et atterrit régulièrement dans des endroits improbables. Eudial finit découvrir que Sailor Uranus et Sailor Neptune sont porteurs de deux des trois talismans qui, réunis, font apparaître le Graal. Elle les invite dans une grande église, la Marine cathédrale afin de les piéger. Elle finit tout de même par extraire les talismans des corps de deux guerrières. Sailor Pluto arrive finalement sur la scène et présente le troisième talisman. Le Graal fait son apparition, mais Eudial ne réussit pas à s’en emparer. Sailor Moon, au contact de la coupe sacrée, se transforme en Super Sailor Moon et menace de tuer Eudial. La sorcière s’enfuit, mais meurt d’un accident de la route, sa voiture ayant été trafiquée par sa rivale Mimete.

Mimete 

 Voix japonaise : Mika Kanai (Sailor Moon)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon)

 est la deuxième sorcière à apparaître. Ses cheveux orange sont coupés court et elle possède une tiare en cristal. Son nom est tiré de la mimétite.

Dans le manga, Mimete est un Daemon parfait et une sorcière de niveau 40, qui apparaît dans le chapitre 29. Elle s’occupe de la classe de musique à l’académie Infinie. Sous le nom de Mimi Hajû, c’est une idole japonaise qui a même un fan-club. Elle organise un concert privé et réservé aux étudiants de l’académie Infinie. Celui-ci se déroule en même temps que le concerto de Michiru Kaioh, qui, lui, est public. Mimete veut utiliser la popularité de Michiru pour attirer des jeunes à s’inscrire à l’académie Infinie. Elle souhaite également vider Michiru de son âme pour en faire un réceptacle à Daemon. Pendant le concert, Mimite commence à faire un lavage de cerveau aux étudiants et leur demande de se sacrifier au nom de Master Pharaoh 90. Sailor Venus, qui a tout vu, interrompt le concert et appelle les autres guerrières Sailor. Mimete, qui ne peut affronter ses ennemies seules, supplie Kaolinite de lui envoyer des Daemon ratés. Trois Daemon surgissent et Sailor Moon en tue deux. Le troisième tente de s’en prendre à Sailor Chibi Moon mais la jeune guerrière est sauvée à temps par Sailor Neptune. Sailor Uranus utilise finalement son attaque « World Shaking! » pour tuer Mimete.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Mimete tue Eudial par pure jalousie dans l’épisode 111. Mimete s’intéresse davantage aux idoles et les prend pour cible afin de récolter de l’énergie dégagée par les cœurs pour éveiller Mistress 9. Mais ses échecs répétés agacent le professeur Tomoe qui confie désormais les nouvelles missions à Tellu. Furieuse, Mimete tente de devancer sa rivale, mais Tellu se venge en enfermant pour l’éternité Mimete dans le circuit d’un ordinateur.

Viluy 

 Voix japonaise : Yoshino Takamori (Sailor Moon)
 Voix française : Amélie Morin en tant que Yui Bido et Agnès Gribe en tant que Viluy (Sailor Moon)

 est la troisième à apparaître dans le manga, et la quatrième dans le dessin original de 1992. Maîtrisant la glace, sa couleur est le bleu et ses cheveux sont gris. Son nom vient du minéral la wiluite.

Dans le manga, Viluy est un Daemon parfait et une sorcière de niveau 202. Elle apparaît dans le chapitre 30. En civil, elle se fait présente sous l’identité de Yui Bidô. C’est une brillante étudiante qui se charge également de dispenser des cours de science à l’académie Infinie. Yui bat systématiquement Ami à tous les examens. La jeune fille décide alors de passer les examens d’entrée à l’académie Infinie, bien que consciente qu’elle pourrait se faire piéger. Là-bas, Yui montre à Ami une modélisation du système stellaire Tau puis finit par s’éclipser, rejoignant Kaolinite qui l’observe depuis une caméra de surveillance. Kaolinite comprend qu’Ami est une guerrière Sailor et Viluy veut absolument s’emparer de son corps pour y héberger un Daemon. Mais Ami sent qu’elle est espionnée et s’enfuit, découvrant finalement dans le laboratoire souterrain le repaire des Death Busters, où sont agrégés les Daemon ratés. Michiru et Haruka observent la scène et comprennent que Viluy est une ennemie. Avec Ami, elles se transforment en guerrières Sailor. Viluy attaque Sailor Mercury avec son « Mosaic Buster! », qui projette des milliers de nanorobots capables de vider le corps de la guerrière de son âme. Sailor Uranus intervient et tue Viluy avec son « Space World Blaster! »

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Viluy apparaît uniquement dans l’épisode 122. Elle est Yui Bidô, une brillante lycéenne de l’académie Infinie. Elle organise un concours d’entrée afin d’attirer des dizaines de jeunes étudiants à l’école. Elle souhaite en effet leur voler les cristaux de leur cœur pur pour alimenter le messie du silence. Elle conçoit des nanorobots qu’elle contrôle avec un bracelet spécial. Ses petites machines sont chargées d’extraire les cristaux à travers les écrans des ordinateurs. Usagi, Ami et leurs amies profitent du concours pour s’infiltrer dans l’académie et commencent à enquêter. Ami et Yui font connaissance et partagent finalement des points de vue différents sur la science. En effet, Ami n’admet pas la connaissance sans humanité, à l’inverse de Yui. L’ennemie s’éclipse finalement, suspectant Ami d’être une guerrière Sailor. De leur côté, Michiru et Haruka finissent par retrouver Hotaru dans une grande salle, cachée dans les sous-sols de l’école. Les deux jeunes filles tentent de la tuer, mais elles sont interrompues par Ami. Yui Bidô apparaît et se transforme en Viluy. Ami devient alors Sailor Mercury, mais est immobilisée par l’attaque « Mosaic Buster! » de la sorcière. Finalement, Super Sailor Moon surgit et, comprenant que le pouvoir de Viluy se concentre dans son bracelet, parvient à l’abîmer. Son arme détraquée, la sorcière ne contrôle plus les nanorobots qui se retournent finalement contre elle et la désintègre.

Tellu 

 Voix japonaise : Chieko Honda (Sailor Moon)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon)

 est la quatrième sorcière à apparaître dans le manga, et la troisième dans le dessin original de 1992. Elle a des cheveux verts séparés en deux nattes et elle tire ses pouvoirs de la nature. Son nom est dérivé de la tellurite.

Dans le manga, Tellu est un Daemon parfait et une sorcière de niveau 404. Elle apparaît dans le chapitre 31. Elle est la quatrième sorcière à apparaître, après l’échec de Viluy. Sous l’identité civile de Lulu Teruno, elle est professeur de gym à l’académie Infinie et s’occupe du jardin botanique du lycée. Elle développe une nouvelle variété de plantes, la tellun. Ce végétal ne nécessite pas d’entretien particulier, car elle absorbe l’humidité de l’air pour se nourrir. En réalité, les telluns engloutissent l’âme des humains et Tellu compte se servir de ce surplus d’énergie pour alimenter Master Pharaoh 90. Makoto et Minako en achètent une, avant de se rendre compte de leur pouvoir maléfique. Rejointes par les autres guerrières Sailor, Sailor Jupiter et Sailor Venus se rendent à l’académie Infinie où elles découvrent de nombreux étudiants endormis, leur âme volée par les telluns. Sailor Jupiter et Sailor Moon tentent en vain de tuer Tellu, mais la sorcière est bien trop forte. Sailor Chibi Moon, grâce à son attaque « Pink Sugar Heart Attack! », blesse finalement Tellu qui se transforme en Daemon raté et Sailor Pluto l’achève avec son « Dead Scream! »

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Tellu apparaît dans l’épisode Tellu, en tuant Mimete, sa collègue et rivale. La sorcière a pour mission de récolter des cristaux de cœur pur pour éveiller Mistress 9. Pour cela, elle conçoit une nouvelle espèce de végétal, la tellun, qui absorbe les cœurs purs des humains. Tellu en vend des centaines. Setsuna, plutôt suspicieuse, décide de l’étudier et la plante se met à émettre des rayonnements bizarres. Heureusement, le talisman de Setsuna s’active et la protège. Elle part prévenir Usagi et constate que Chibiusa possède une tellun, qui lui a été offerte par Hotaru. Transformées en guerrières, Sailor Moon, Sailor Pluto et Sailor Chibi Moon décident de se rendre chez le fleuriste et affronte alors Tellu, occupée à récolter les cœurs purs des clients de sa boutique. Super Sailor Moon détruit toutes les telluns, mais la sorcière parvient à en préserver une. Elle injecte un œuf de Daemon au cœur de la plante et crée ainsi une hypertellun. Ce monstre végétal est attiré par les cœurs purs, qu’il absorbe puis explose avec eux. Tellu tente de s’éclipser en emportant avec elle la réserve de cristaux qu’elle a déjà constituée, mais Tuxedo Mask la détruit, relâchant tous les cœurs purs. Tellu tente de les retenir, mais la plante géante est attirée par cet amas de cristaux et engloutit la sorcière, qui explose avec la plante.

Cyprine 

 Voix japonaises : Yuriko Fuchizaki (Cyprine), Rumi Kasahara (Ptilol) (Sailor Moon)
 Voix française : inconnue (Sailor Moon)

 est la dernière sorcière des Witches 5. C’est également la plus puissante de toutes et elle peut créer un double d’elle-même, . Cyprine a les cheveux bleus, son nom est tiré de la cyprine tandis que Ptilol a les cheveux rouges et son nom vient de la clinoptilolite.

Dans le manga, Cyprine est un Daemon parfait et une sorcière de niveau 999. Elle apparaît dans le chapitre 32. Elle est la formatrice des sorcières à l’académie Infinie. Cyprine attaque Sailor Uranus, Sailor Pluto et Sailor Neptune avec son « Ribbon Buster! », mais elle est interrompue par Sailor Moon et ses amies. Sentant les rivalités entre les guerrières du système solaire interne et externe, Cyprine catalyse les ressentiments des Sailor les unes contre les autres et elles commencent à se combattre. Sailor Moon décide alors d’attaquer Cyprine avec son « Moon Spiral Heart Attack! », mais Cyprine se dédouble et Ptilol apparaît. Les guerrières Sailor comprennent finalement qu’elles doivent toutes être unies derrière Sailor Moon pour vaincre les ennemies et déversent leur énergie dans le Graal. Sailor Moon se transforme en Super Sailor Moon et avec son attaque « Rainbow Moon Heart Ache! », tue finalement Cyprine et Ptilol.

Dans le dessin animé Sailor Moon de 1992, Cyprine apparaît seulement dans l’épisode 123. Dans un premier temps, elle attire tous les étudiants de l’académie Infinie afin de leur voler les cristaux de leur cœur pur. Puis, remarquant que les guerrières Sailor se sont introduites dans l’école, elle décide de les tuer. Sailor Mars tente de l’attaquer, mais Cyprine se dédouble et Ptilol apparaît. Les guerrières tentent de riposter, mais en vain : les deux sorcières réunies contrent tout. Les guerrières élaborent alors une stratégie pour que leurs deux ennemies s’entretuent. Sailor Mercury crée un brouillard. Sailor Jupiter et Sailor Mars séparent Cyprine et Ptilol et se rejoignent finalement en un point donné. Cyprine et Ptilol lancent une attaque simultanée et visent l’une et l’autre sans s’en rendre compte, ce qui provoque leur destruction.

Notes et références

Notes

Références 
 
 
 
 Sailor Moon S (1994) de Kunihiko Ikuhara, d'après l'œuvre de Naoko Takeuchi, épisodes 90 à 127

Personnage de Sailor Moon
Méchant de fiction